Létourneau (auch: Letourneau, LeTourneau) ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Létourneau (1885–1948), kanadischer Organist und Musikpädagoge
 Brian Letourneau (* 1980), US-amerikanischer Biathlet
 Charles Letourneau (1831–1902), französischer Anthropologe
 Claude Létourneau (Bariton) (* 1923), kanadischer Bariton
 Claude Létourneau (Violinist) (* 1924), kanadischer Violinist
 Danielle Letourneau (* 1993), kanadische Squashspielerin
 Fanny Létourneau (* 1979), kanadische Synchronschwimmerin
 Fernand Létourneau (* 1944), kanadischer Orgelbauer
 Jean Letourneau (1907–1986), französischer Politiker
 Jean Létourneau (* 1921), kanadischer Tenor und Hornist
 Marthe Létourneau (1916–1998), kanadischer Sopran
 Mary Kay LeTourneau (1962–2020), US-amerikanische (ehemalige) Lehrerin
 Omer Létourneau (1891–1983), kanadischer Organist, Pianist und Komponist
 Paul Létourneau (1916/1918–2001), kanadischer Cellist
 Pierre-Luc Létourneau-Leblond (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Gilmour LeTourneau (1888–1969), US-amerikanischer Unternehmer

LeTourneau ist außerdem:
 LeTourneau (Unternehmen), texanischer Hersteller von Baumaschinen
 LeTourneau University, eine Universität in Texas